United Ghettos of America: Eye Candy — саундтрек американського репера Yukmouth до однойменного документального фільму, виданий лейблами Sumo Records та Smoke-A-Lot Records 20 лютого 2007 р. Виконавчий продюсер: Yukmouth. Дизайн, оформлення: Phateex.

Список пісень

Посилання 

Музичні альбоми 2007
Альбоми Yukmouth